Байяр, Баяр () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Жан Франсуа Байяр (1796—1853) — французький драматург.
 Еміль Байяр (1837—1891) — французький художник та графік.
 Баяр Джеляль Махмуд — турецький політичний і державний діяч.
 П'єр дю Терай де Баяр (1473—1524) — французький лицар і полководець часів Італійських воєн.

Див. також 
 Форт Байяр
 Беярд () — низка населених пунктів у США

Французькі прізвища